Le Bois du Petit-Château est un parc zoologique suisse, situé à La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel. Il a été créé le 7 septembre 1891. Il est géré par l'administration du Musée d'Histoire naturelle de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Histoire
L'accès au parc zoologique est entièrement gratuit.

Collections

Le zoo du Bois du Petit-Château comporte près de 240 animaux dont 80 mammifères. Le parc abrite un espace pour les ours et les lynx. On peut y apercevoir des renards, des ratons laveurs, des cerfs, des bouquetins, des sangliers et autres béliers. 

On y trouve également 150 oiseaux de 25 espèces différentes, du canard au grand tétras, des chouettes hulottes, le hibou grand-duc ou le paon. 

Dans un cadre composé de terrariums reconstituant les espaces naturels des espèces, on trouve des serpents, des tortues, des lézards, des crocodiles, des poissons, des mygales, des boas, des vipères et autres cobras. 

Des places de pique-nique sont à disposition dans le parc, ainsi que différentes attractions pour les enfants.

Missions
Le zoo du Bois du Petit-Château s'engage à suivre les missions de l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), qui a pour rôle d'encourager la coopération entre les parcs européens, pour favoriser les échanges et la circulation d'informations visant à protéger la faune captive et sauvage. 

Les missions sont les suivantes : le divertissement, la conservation d’espèces menacées, l'éducation à l'environnement et la recherche scientifique.

Références

Bois du Petit-Chateau
Culture dans le canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds